Herrera se poate referi la:

Persoane 
 Alfonso Herrera (n. 1983), actor mexican
 Darío Herrera (1870-1914), scriitor și diplomat panamez
 Eduardo Herrera Bueno (1914-1991), fotbalist spaniol
 Fernando de Herrera (1543-1597), poet spaniol
 Helenio Herrera (1910-1997), fotbalist și antrenor francezo-argentinian
 José Joaquín de Herrera (1792-1854), politician și președinte al Mexicului
 Juan de Herrera (1530-1597), arhitect spaniol
 Julio Herrera y Obes (1841-1912), politician și președinte al Uruguayului
 Julio Herrera y Reissig (1875-1910), scriitor uruguayan
 Tomás Herrera (1804-1854), general de origine panameză și președinte al republicii Noua Grenada
 Vicente Herrera Zeledón (1821-1888), politician și președinte al Costa Ricăi

Locuri 
 Herrera, Entre Ríos, municipiu în provincia Entre Ríos, Argentina
 Herrera, Santiago del Estero, municipiu în provincia Santiago del Estero, Argentina
 Herrera, Sevilla, municipiu în provincia Sevilia, Andaluzia, Spania
 Provincia Herrera, provincie în Panama

Nume de familie spaniole
Nume de familie ocupaționale